Medusalöss (Goniodes) är ett släkte av insekter som beskrevs av Christian Ludwig Nitzsch 1818. Enligt Catalogue of Life ingår medusalöss i familjen fjäderlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Goniodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjäderlöss